

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ruda Mała – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala
 Ruda Mała – część wsi Ruda w woj, świętokrzyskim, w pow, starachowickim, w gminie Brody

Zobacz też 
 Ruda, Ruda Duża